Полунін — прізвище. Жіноча форма — Полуніна.
 Полунін Андрій Вікторович (нар. 1971) — радянський та український футболіст.
 Полунін В'ячеслав Іванович (нар. 1950) — радянський і російський актор, режисер, клоун, мім. Народний артист Росії (2001).
 Полунін Михайло Степанович (1923—2010) — український художник комбінованих зйомок Київської кіностудії ім. О. П. Довженка.
 Полунін Сергій Володимирович (1989) — український артист балету.

Полуніна 
 Полуніна Валентина Іванівна (1917 — 1 серпня 1943) — старший льотчик 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку 325-ї нічної бомбардувальної авіаційної дивізії.
 Полуніна Альона Євгенівна (нар. 1975) — російський режисер, учасниця Євромайдану.
 Полуніна Олена Борисівна (нар. 1975) — український дипломат.

Прізвища